Георгий Докучаев:
 Докучаев, Георгий Аркадьевич (1864 — ?) — военачальник русской императорской и белой армий, генерал-майор.
 Докучаев, Георгий Николаевич (1922—1994) — командир взвода противотанковых ружей, Герой Советского Союза.